Zwissler oder Zwißler ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Zwißler (* 1960), deutscher Mediziner und seit 1993 Professor für Anästhesiologie, Präsident, Vize-Präsident und seit 2020 Generalsekretär der DGAI
 Hanns Peter Zwißler (* 1946), deutscher Schriftsteller und Lehrer
 Julius Zwißler (1848–1922), deutscher Verleger
 Karl Maria Zwißler (1900–1984), deutscher Dirigent, Generalmusikdirektor, Generalintendant und Hochschullehrer
 Sereina Zwissler (* 1998), Schweizer Unihockeyspielerin